Бретања се може односити на:

 Бретања, регион у Француској
 Бретања (историјска провинција), историјска провинција у Француској
 
 Бретања (Чилон), насеље у Мексику, у општини Чилон
 Бретања (Ваљадолид), насеље у Мексику, у општини Виљадолид

Види још 

 Бретањ, вишезначна одредница